Crystal Palace  har flere betydninger:

The Crystal Palace, en bygning i London
Crystal Palace, London en bydel i London
Crystal Palace F.C., en fodboldklub fra London
Crystal Palace-dinosaurerne, en berømt gruppe skupturer
 Crystal Palace er kaldenavn for NORADs overvågningscenter i Cheyenne Mountain, Colorado, USA